Jørgen Friis er navnet på flere personer:

 Jørgen Friis (biskop) (omkring 1494-1547) – dansk biskop
 Jørgen Godskesen Friis (cirka 1556-1632) - dansk adelsmand
 Jørgen Friis (statholder) (død 1616 - dansk statholder i Norge
 Jørgen Lauridsen Friis (død 1688) – dansk præst
 Jørgen Pedersen Friis (1684-1740) – dansk præst og digter